Галибино — название населённых пунктов в России:
 Галибино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Галибино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.